Gardehusarkasernen har flere betydninger:

 Gardehusarkasernen på Østerbro – nedlagt kaserne på Østerbro i København opført 1896-1898
 Gardehusarkasernen i Næstved – nedlagt kaserne i Næstved opført 1938-1940
 Gardehusarkasernen i Slagelse – aktiv kaserne i Slagelse opført 2003